Disco bezeichnet:
 Disco (Musik), eine Stilrichtung der Popmusik
 Disco (Fernsehsendung), eine Musiksendung mit Ilja Richter zwischen 1971 und 1982
 Disco (Album), Studioalbum der australischen Popsängerin Kylie Minogue (2020)
 Disco (Band), ein finnisches Popduo
 Diskothek, einen Veranstaltungsort

Disco ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Disco (Illinois), im Hancock County
 Disco (Michigan), im Macomb County
 Disco (Tennessee), im Blount County
 Disco (Wisconsin), im Jackson County

DISCO steht für:
 DISCO – Europäisches Wörterbuch der Fertigkeiten und Kompetenzen
 DISCO, ein Protokoll zur Bekanntmachung von Web-Services
 D.I.S.C.O., einen #2-Hit (1979) sowie das gleichnamige Studioalbum (1980) der französischen Discoband Ottawan

Siehe auch

Abkürzung